Romanovca se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Romanovca - localitate centru de comună în raionul Leova
 Romanovca - sat din componența comunei Pepeni, raionul Sîngerei
 Romanovca - sat din componența orașului Cornești, raionul Ungheni

Localități omonime din Republica Moldova